Büderich ist der Familienname von:
 Büderich (rheinländisches Adelsgeschlecht)
 Büderich (westfälisches Adelsgeschlecht)

 Hermann von Büderich (13. Jh. – 14. Jh.), Domherr in Münster
 Lutgert van Büderich (1383–1453), Ordensschwester im Mutterhaus der Schwestern vom gemeinsamen Leben
 Bernhard von Büderich († 1457), Ordensbruder, erster Brüderrektor in Hildesheim und Schöpfer der Hildesheimer Richter der Brüder vom gemeinsamen Leben
 Johann Michael aus Büderich († nach 1514), deutscher Gelehrter, Astronom und Herausgeber
 

Büderich bezeichnet:

 einen Stadtteil von Meerbusch, siehe Büderich (Meerbusch)
 einen Ortsteil von Werl, siehe Büderich (Werl)
 einen Ortsteil von Wesel, siehe Büderich (Wesel)
 den früheren deutschen Namen der Gemeinde Péry im Kanton Bern, Schweiz